Джастин Погги (; 22 апреля 1986, Форт-Мак-Марри, Альберта, Канада) — канадский профессиональный хоккеист, вратарь. Чемпион мира среди молодёжных команд 2006 года.

Игровая карьера 
Погги был выбран на драфте НХЛ 2004 года клубом «Торонто Мейпл Лифс» в третьем раунде. Будучи в системе клуба, он считался потенциально хорошим вратарем для основной команды. Но когда ему предоставили шанс проявить себя в НХЛ, он его провалил, пропустив в семи неполных играх сезона 2008/09 27 шайб (84,4 % отраженных бросков, 4,36 гола в среднем за игру).

Погги дебютировал в НХЛ в матче против «Атланты Трэшерз» 22 декабря 2008 года. Тот матч остался лучшим для него во всей карьере в НХЛ. Он пропустил всего две шайбы и одержал свою единственную победу в лиге. Позже генеральный менеджер «Торонто» Брайан Бурк отметил, что хотел в конце неудачно складывавшегося сезона посмотреть, на что способен их третий вратарь.

24 июля 2009 года Погги подписал новый однолетний контракт с «Торонто», а уже 8 августа его обменяли в «Анахайм Дакс» на условный выбор на драфте 2011 года.

В дэдлайн обменов НХЛ «Анахайм» обменял Погги и выбор в четвёртом раунде драфта 2010 года в «Каролину» на защитника Аарона Уорда.

27 июля 2011 года Джастин Погги как свободный агент подписал контракт на один год с клубом «Финикс Койотис».

Сезон 2012/13 Погги провел в Италии, а в 2013 году перешёл в клуб «Карлскуга» из второй по силе лиги Швеции. 20 марта 2014 года Погги был приобретен клубом Шведской элитсерии — «Ферьестад».

1 июня 2015 года Джастин Погги заявил, что хотел бы вернуться в НХЛ уже осенью этого года. Контракт Погги и «Ферьестада» должен действовать ещё один сезон, но в нём указана возможность расторжения, если хоккеист получит предложение от клуба НХЛ.

Статистика

Клубная

Международная

Примечания

Ссылки 

 
 Джастин Погги — профиль на сайте клуба «Ферьестад»
 
 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные вратари
Игроки «Принс-Джордж Кугарз»
Игроки «Калгари Хитмен»
Игроки «Торонто Марлис»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Сан-Антонио Рэмпэйдж»
Игроки «Бейкерсфилд Кондорс»
Игроки «Олбани Ривер Рэтс»
Игроки «Шарлотт Чекерз»
Игроки «Портленд Пайретс»
Игроки ХК «Риттен Спорт»
Игроки ХК «Карлскуга»
Игроки ХК «Ферьестад»
Игроки ХК «Слован» Братислава
Игроки ХК «Рёгле»
Игроки ХК «Сёдертелье»
Игроки ХК «Айсберен Берлин»
Игроки ХК «Кёльнер Хайе»